Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1962 je sedemnajsto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 10. in 18. februarjem 1962 v Chamonixu, Francija, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1962
1962 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Chamonixu